Albacora (portugiesisch und spanisch für Weißer Thun) steht für:

 Albacora (Unternehmen), Fischereiunternehmen in Bermeo, Autonome Gemeinschaft Baskenland, Spanien
 Albacora (Schiff, 1924), portugiesisches Forschungsschiff (1924–1948)
 NRP Albacora (1966), portugiesisches U-Boot (1967–2000)
 Albacora-Klasse, portugiesische U-Boot-Klasse, siehe Daphné-Klasse
 Albacora I (auch Albacora of Tortola), späterer Name einer 1948 gebauten Fähre der italienischen Reederei Toremar, siehe Toremar #Ehemalige Toremar-Schiffe

Siehe auch:
 Black Mission (auch Albacor), Feigensorte der Art Ficus carica
 Albacore